Damallsvenskan 2000 i fotboll spelades 24 april-29 oktober 2000. Serien spelades som en dubbelserie, där alla lag mötte alla andra i hemma- och bortamöten, och hade därför totalt 22 omgångar. De tre sämst placerade lagen, lag 10-12, flyttades ner till Division 1 inför säsongen 2001.

Förlopp
Slutspelet om svenska mästerskapet, som återigen tillämpats under 1998 och 1999 års säsonger, avskaffades inför 2000 års säsong. Istället blev återigen seriesegrarna Svenska Mästare.
Serien vanns av Umeå IK, som därmed blev svenska mästare för första gången.

Deltagande lag 
Tolv lag var kvalificerade för serien utifrån placeringer i Damallsvenskan och Division 1 1999.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningar

Källor

Fotnoter

Fotboll i Sverige 2000
2000
Fotbollssäsongen 2000